Bobs Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bobs Mountain (Washington)
 Bobs Mountain (West Virginia)